Le terme graisse peut se référer à:

Toponymes

Canada

 Barrage de la Graisse, ville de La Tuque, région administrative de la Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 55' 06" Nord; 73° 38' 00" Ouest.
 Lac à la Graisse, ville de La Tuque, région administrative de la Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 55' 36" Nord; 73° 36' 50" Ouest.
 Rapides de la Graisse, ville de La Tuque, région administrative de la Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 52' 43" Nord; 73° 37' 03" Ouest.
 Rivière à la Graisse, Les Cèdres (Québec) (municipalité), MRC de Vaudreuil-Soulanges (municipalité régionale de comté), région administrative de la Montérégie, au Québec. Coordonnées géographiques : 45° 18' 50" nord, 74° 07' 40" ouest.

Autres 
 Graisse
 Graisse animale
 Graissessac
 Graisse alimentaire
 Graisse (anatomie)
 Graisse (mécanique)
 Graisse normande
 Graisse d'ours
 Graisse pour liège utilisée pour les instruments à vent avec des joints en liège 
 Graisse : en typographie, la graisse est l’épaisseur d’un trait ou d’un caractère. En augmentant la graisse d’un caractère maigre, on obtient un caractère demi-gras, puis gras, et ainsi de suite ;
 Graïssier
 Graisse, un cépage russe donnant du raisin noir.
 Tissu adipeux ou graisse corporelle :
 tissu adipeux blanc ou graisse blanche,
 tissu adipeux brun ou graisse brune.